МАГЛЕВ се може односити на:
 Магнетска левитација
 МАГЛЕВ воз